Luis Spencer, vizconde Althorp (nacido como Louis Frederick John Spencer; Londres, 14 de marzo de 1994), es un noble y aristócrata británico, y el tercero de los hijos y segundo varón del actual Charles Spencer, IX conde de Spencer, y de su primera esposa, Víctoria Lockwood, por lo tanto, heredero al condado de Spencer desde su nacimiento, en 1994. Cómo heredero natural ostenta el título de vizconde Althorp. Por nacimiento pertenece a la dinastía Spencer. 

Es sobrino de la difunta Diana, princesa de Gales, y, por lo tanto, primo del príncipe Guillermo de Gales y del duque Enrique de Sussex.

Lord Althorp fue alumno en el Diocesan College en Ciudad del Cabo, y en la actualidad asiste a la Universidad de Edimburgo.

Según la ley de preferencia masculina en cuanto a la herencia será Louis Spencer y no su hermana, Kitty Spencer, quien herederá las propiedades y títulos de su padre.

Títulos
 14 de marzo de 1994 – presente: Vizconde Althorp

Ancestros

Referencias

Referencias

Familia Spencer
Alumnado de la Universidad de Edimburgo